Atlas is een figuur uit de Griekse mythologie, zie Atlas (mythologie). Veel begrippen die het woord "Atlas" bevatten zijn hiervan afgeleid.

 Geografie
 Atlas (naslagwerk), boek met landkaarten
 Atlasgebergte, een gebergte in Noord-Afrika

 Astronomie
 Atlas (raketfamilie), een reeks van raketten voor het lanceren satellieten
 Atlas V de huidige uitvoering van de Atlas-raket.
 Atlas (maan), maan van de planeet Saturnus
 Atlas (ster), ster in het sterrenbeeld Stier
 C/2019 Y4 (ATLAS), een komeet

 Biologie
 Atlas (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
 Atlas (wervel), eerste wervel van de wervelkolom
 Floristische atlas, boek dat de verspreiding van planten in een regio weergeeft

 Films en muziek
 Atlas (film), een film van Roger Corman
 Atlas (Coldplay), een nummer van de band Coldplay uit 2013
 Atlas (Parkway Drive), een muziekalbum van Parkway Drive

 Radio en televisie
 Atlas (radioprogramma), een radioprogramma van omroep LLiNK
 Atlas (Vlaams televisieprogramma), een televisiequiz op de Vlaamse televisie
 Atlas (AVROTROS), een amusementsprogramma dat in 2013 en 2014 werd uitgezonden op NPO 3
Atlas (NTR), een wetenschappelijke actualiteitenrubriek die sinds 2021 wordt uitgezonden op NPO 2

 Sport
 Atlas (Poolse wielerploeg), een voormalige Poolse wielerploeg
 Atlas Personal-Jakroo, een Zwitserse wielerploeg
Atlas Guadalajara, een Mexicaanse voetbalclub

 Technologie
 ATLAS (experiment), een deeltjesdetectorexperiment
 ATLAS (programmeertaal), taal voor geautomatiseerde testapparatuur
 Atlas (robot), een mensachtige robot van Boston Dynamics
 Atlas Copco, Zweden/VS, dat zich voornamelijk met grondverzetmachines bezighoudt

 Voertuigen
 verschillende historische motorfietsmerken:
 Atlas (Birmingham)
 Atlas (Coventry)
 Atlas (Leipzig)
 verschillende (historische) (vracht)automerken:
 Atlas (automerk uit 1907), VS, tussen 1907 en 1912
 Atlas (automerk uit 1916), VS, tussen 1916 en 1923
 Atlas (automerk uit 1950), Frankrijk, tussen 1950 en 1952
 Atlas (schip, 1965), een kraanponton

 Overig
 Atlas (Etrurisch geleerde), Mercator, naamgever van het boek met landkaarten, verwees naar hem.
 Atlas (samenwerkingsverband), samenwerkingsverband van speciale interventie eenheden van politie en leger in de Europese Unie
 Atlas (topologie), een term uit de differentiaaltopologie, een deelgebied van de wiskunde
 Atlas (uitgeverij), Nederlandse uitgeverij
 The Atlas (computerspel), strategiespel uit 1991

Zie ook 
Atlas Van der Hagen
Atlas Van Stolk